

Patronymes 

Pierre Dugua de Mons (~ 1560-1628), premier colonisateur de Nouvelle-France ;
Charles Dugua (1740-1802), général français du Premier Empire.